Marissa kan syfta på följande platser:

Israel 

 Tel Maresha, höjd, Södra distriktet,

USA 

 Marissa (ort i USA), Illinois, Saint Clair County, 

Robotskapade Israelförgreningar
Robotskapade USAförgreningar